Fontaine Saint-Éloi de Bignan
 Fontaine Saint-Éloi (Floursies)